Christian Zarifian (1942-2010), réalisateur français
 Édouard Zarifian (1941-2007),  psychiatre et universitaire français
 Philippe Zarifian (né en 1947), sociologue français